Hendrik van Veldeke, 12e-eeuwse dichter
het leengoed Veldeke in Spalbeek, dat wordt gezien als de geboorteplaats van Hendrik van Veldeke
De naar het gehucht vernoemde Van Veldekemolen
Vereniging Veldeke, een vereniging die zich inzet voor de Limburgse volkscultuur en de Limburgse dialecten, genoemd naar Hendrik van Veldeke
Veldekespelling, Limburgse spellingsregels opgesteld door Vereniging Veldeke